Malteser steht für:

 einen Einwohner von Malta
 Angehörige des katholischen Malteserordens, siehe Souveräner Malteserorden
 Malteser (Hunderasse)
 Malteser (Taubenrasse)

Karitative Organisationen:
 Malteser Deutschland, Dachgesellschaft der hauptamtlichen Dienste der Malteser
 Malteser Hilfsdienst e.V., katholische Hilfsorganisation in Deutschland
 Malteser Hospitaldienst Austria, Behindertenhilfs- und Rettungsorganisation in Österreich
 Malteser Hospitaldienst Schweiz
 Malteser International, Auslandshilfswerk des Malteserordens

Biermarken:
 Malteser-Brauerei in Amberg, Bayern (1693–1993) 
 Malteser Weizen, eine Weißbiermarke der Stuttgarter Hofbräu

Maltesers steht für:

 eine Süßware der Firma Mars Incorporated

Siehe auch
 Malteserkreuz (Begriffsklärung)